

Турниры

Личные

Командные

Конгресс ФИДЕ

Эло (топ-10)

Новые гроссмейстеры

Трансфер

Умерли 
 Васюков, Евгений Андреевич (5 марта 1933 — 10 мая 2018)
 Стефаун Кристьянссон (8 декабря 1982 — 28 февраля 2018)
 Квейнис, Алоизас (9 июля 1962 — 26 июля 2018)
 Ксенский, Збигнев (1 января 1954 — 26 мая 2018)
 Лазаревич, Милунка (1 декабря 1932 — 15 декабря 2018)
 Лейн, Анатолий Яковлевич (28 марта 1931 — 1 марта 2018)
 Фиглер, Илья Наумович  (3 марта 1947 — 12 февраля 2018)
 Фокин, Юрий Георгиевич (11 июля 1925 — 16 февраля 2018)
 Форинтош, Дёжё (30 июля 1935 — 6 декабря 2018)
 Хааг, Эрвин (11 января 1933 — 23 октября 2018)
 Харинг, Рут (23 января 1955 — 29 ноября 2018)
 Хурцидзе, Нино (28 сентября 1975 — 22 апреля 2018) 
 Чу Кви Гиам (7 мая 1942 — 13 августа 2018)

 
2018
Все хронологические списки